Union nationale pour la démocratie et le progrès peut désigner : 
 , parti politique béninois ;
 Union nationale pour la démocratie et le progrès, parti politique camerounais ; 
 Union nationale pour la démocratie et le progrès, parti politique centrafricain ;
 , parti politique bissaoguinéen ;
 , parti politique santoméen.

Voir aussi 
 Union pour la démocratie et le progrès social, parti politique congolais ;
 Union, progrès et démocratie, parti politique espagnol.